Les championnats du monde de kayak-polo de 2000 se sont déroulés du  au 10 juillet à São Paulo, au Brésil.

Résultats

Voir aussi 
 Championnat du monde de kayak-polo

2000
Kayak-polo
Kayak-polo 2000
Événement sportif à São Paulo
Kayak-polo Monde 2000
Kayak-polo Monde
Sport au Brésil en 2000
Sport en juillet 2000